VSOP (Very Superior Old Pale) — абревіатура, що використовується для позначення витриманого бренді.

V.S.O.P. — назва джазового гурту за участі Гербі Генкока.

VSOP — назва альбому Гербі Генкока 1977 року.